Noorderling(en) kan verwijzen naar:
 iemand uit het noorden
 De Noorderlingen, een film uit 1992 van Alex van Warmerdam.
 De Noorderling, een beeld in Lansingerland